Розалі Ендерсон «Е́нді» Макда́велл (;  , Гаффні, Південна Кароліна, США) — американська модель і кіноактриса.

Біографія

Дитинство і молоді роки 

Розалі Андерсон Макдавелл народилась у містечку Гаффні (шт. Південна Кароліна, США) у родині заготівельника деревини та вчительки музики.

Енді (тоді Роуз) Макдавелл покинула навчання у Вінтропському коледжі (Winthrop College) в 1978 році і подалася до м. Колумбія (Південна Кароліна), де жила декілька років зі своєї сестрою Беверлі (Babs), працюючи офіціанткою в одному з перших дискоклубів, що з'явилися у 1970-і рр. з числа Carolina Beach Clubs. Роуз та її тодішній хлопець Чак, що працював ді-джеєм, влаштували показ мод в одному з нічних клубів Колумбії, на якому серед інших були присутні представники нью-йоркських модельних агенцій. Роуз Макдавелл у результаті вдалося підписати контракт із престижною агенцією Elite Model Management.

Кар'єра 

На поч. 1980-х рр. Макдавелл була моделлю журналу Vogue і з'являлася в рекламних кампаніях найвідоміших світових і американських брендів: Yves Saint Laurent, Vassarette, Armani perfume, Sabeth-Row, Mink International, Anne Klein і Bill Blass.

Також модель з'явилася на телеекрані в рекламі Calvin Klein, що й обумовило зацікавлення нею кіношників, що почали запрошувати модель на кінопроби.

Дебютом у кіно Енді Макдавелл уважається стрічка 1984 року «Ґрейстоук — легенда про Тарзана, володаря мавп» (Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes). По тому, в 1985 році, ще була невелика роль у фільмі «Вогонь святого Ельма», і, здавалось, кінокар'єра МакДавелл зайшла в глухий кут. 

Однак чотири роки по тому кіномайбутнє актриси отримало реальний шанс — відомий режисер Стівен Содерберг запросив її в 1989 році на зйомки у стрічці «Секс, брехня і відео» (sex, lies, and videotape). Нова поява на широкому екрані принесла актрисі популярність і низку відзнак і премій кінокритиків та нові кіноролі, що стали зірковими — у стрічках Зелена картка, «Предмет краси», «Короткі історії».

У 1990-і Енді Макдавелл досягла піку популярності завдяки комедії 1993 року «День бабака» (Groundhog Day) і світовому блокбастеру 1994 року «Чотири весілля і похорон» (Four Weddings and a Funeral), де зіграла з найпопулярнішим британським актором Г'ю Грантом.

На тепер День бабака і Чотири весілля і одні похорони лишаються найбільшим, зокрема й комерційним, успіхом акторки.

У 2000-і Макдавелл з'явилася в телерекламі французької косметичної компанії L'Oréal.

Особисте життя 

Енді Макдавелл була одружена з 1986 по 1999 рр. з кол. моделлю і ранчеро Полом Кволлі (Paul Qualley), з яким познайомилася на зніманнях реклами для американської мережі крамниць одягу Gap. У подружжя троє дітей: син Джастін і дві дочки-акторки — Рейні та Маргарет Кволлі.

З 2001 по 2004 роки акторка була одружена з підприємцем Ретом Гартцоґом (Rhett Hartzog).

Зараз акторка живе в містечку Білтмор-Форест (Biltmore Forest) у Північній Кароліні і є частою гостею світських подій і газетної хроніки.

Фільмографія

Факти 

 На початку кінокар'єри в Енді Макдавелл був жахливий південний (каролінський) акцент — її роль у дебютній стрічці «Ґрейстоук — легенда про Тарзана, володаря мавп» (1984) навіть довелося переозвучувати іншій актрисі.

Виноски

Посилання 

 
 E!Online 1999 article and interview 

Уродженці Південної Кароліни
Кіноактори США
Лауреати премії «Сатурн»
Французи США
Шотландці США